Uxantis är ett släkte av insekter. Uxantis ingår i familjen Flatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Uxantis